Marne – nome francese del fiume Marna
 Marne – dipartimento della Francia
 Haute-Marne – dipartimento della Francia

 Marne – città tedesca dello Schleswig-Holstein

 Marne – l'unica frazione di Filago in provincia di Bergamo

 De Marne – città olandese

 Marne – comune dell'Iowa

Pagine correlate 
Marna